Centurion kan syfta på:

 Centurion – ett romerskt befäl
 Centurion (stridsvagn) – en brittisk stridsvagn
 Cessna 210 Centurion – ett lätt flygplan
 Centurion (film) – en brittisk actionfilm regisserad av Neil Marshall, originaltitel Centurion
 Centurion, Sydafrika – en stad i Sydafrika
 Centurion (cykel) – ett cykelmärke